Lolo est un surnom utilisé pour divers prénoms féminins ou masculins, comme  ou Laura pour les filles ou comme  ou  pour les garçons. Il peut également être utilisé directement comme prénom.

Prénom ou surnom féminin 
 Lolo Ferrari (1963-2000) est une danseuse et actrice française. 
 Lolo Jones (1982)  est une athlète américaine, spécialiste du sprint.

Prénom ou surnom masculin 
 Manuel Jesús Toribio dit « Lolo » (1984) est footballeur espagnol.
 Lolo Lui (1982) est un joueur de rugby à XV samoan.
 Lolo Sainz (1940) est un basketteur espagnol.
 Lolo Irie (1973) est un développeur PHP français fondateur de la communauté française e107.
 Lolo Soetoro (1936–1987) était le beau-père indonésien de Barack Obama.
 Lolo Magic LL (1992-) champion français de Fifa 2011.

Patronyme 
 Igor Lolo (1982) est un footballeur ivoirien.

Toponyme 
 L'Ogooué-Lolo est une province du Gabon;
 Le volcan Lolo en Papouasie-Nouvelle-Guinée;
  : cols de montagne aux États-Unis;
 Lolo, un desa (village) du kabupaten de Paser dans la province de Kalimantan oriental en Indonésie;
 Lolo, un nagari (village) du kabupaten de Tanah Datar dans la province de Sumatra occidental en Indonésie;
 Lolo, un village de la Région de l'Est au Cameroun;

 Hydronyme 
 La Lolo est une rivière du Gabon;
 La Lolo est une rivière dans la province indonésienne de Sumatra occidental;

 Film 
 La Vocation de Lolo est un film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1912.
 Les Joyeuses noces de Saint-Lolo est un film muet français réalisé par Henri Fescourt, sorti en 1913
 Les sept suffragettes de Saint-Lolo est un film muet français réalisé par Henri Fescourt, sorti en 1914
 Lolo Joli cœur est un film de 1992.
 Les Aventures De Lolo est un film de 2005.
 Lolo est un film de 2015, réalisé par Julie Delpy.

 Langue et peuple 
Les Lolo sont une population du Mozambique dont la langue appartient au sous-groupe makua des langues bantoues dans la famille des langues nigéro-congolaises.
 Les langues lolo-birmanes sont un groupe de la branche tibéto-birmane des langues sino-tibétaines, dont fait notamment partie le birman.
 Les Lolo ou Luǒluǒ (倮倮) ou Yi () sont un groupe ethnique moderne de Chine, du Viêt Nam (Lô Lô) et de Thaïlande (Lolo, โล-โล).

 Autres 
 Les lolos, dans le langage courant, sont les seins.
 Du lolo, en langage enfantin, est du lait.
 En Guadeloupe, le lolo est l'épicerie-buvette de quartier, ou un restaurant populaire semi-ouvert de bord de plage aux Antilles françaises.
 Bibi Lolo de Saint-Malo est un personnage apparu au , notamment dans le théâtre de marionnettes du nord de la France.
 Adventures of Lolo est un jeu vidéo de réflexion développé par HAL Laboratory sorti sur Nintendo Entertainment System.
 Lolo et Sucette est un album de bande dessinée de Yann le Pennetier.
 Miss Lolo est un hit de 2005 du chanteur ivoirien Meiway.
 Lolo était l'âne de Frédéric Gérard propriétaire du cabaret le Lapin Agile. Il a été employé pour peindre, avec sa queue, le tableau Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique''.

Voir aussi 

trololo